Mužská čtyřhra Hamburg European Open 2021 probíhala okolo poloviny července 2021. Do deblové soutěže hamburského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájci titulu byli Novozélanďan Michael Venus s Australanem Johnem Peersem, který do turnaje nezesáhl společně. Peers se turnaje neúčastnil a spoluhráčem Venuse se stal Němec Tim Pütz.

Vítězem se stal druhý nasazený, německo-novozélandský pár Tim Pütz a Michael Venus, který ve finále za 1.44 hodiny zdolal německo-rumunské turnajové jedničky Kevina Krawietze s Horiou Tecăuem. Po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–7 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–8]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 500 bodů. Na třetím turnaji, jenž odehráli jako pár, získali první společnou trofej. Pütz na okruhu ATP Tour vybojoval pátý deblový titul a pro Venuse to bylo patnácté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  Kevin Krawietz /  Horia Tecău (finále)
  Tim Pütz /  Michael Venus (vítězové)
  Matwé Middelkoop /  Hugo Nys (1. kolo)
  Tomislav Brkić /  Nikola Ćaćić (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Hamburg European Open 2021